Astérisque — математический журнал, основанный в 1973 году. 

Издаётся математическим обществом Франции, непериодически. Журнал печатает математические монографии, отчёты конференций и отчеты семинара Бурбаки. В 2016 году MCQ журналала составил 0.96 при среднем 0.22.

Внешние ссылки 
 Сайт журнала

Примечания 

Математические журналы
Научные журналы на английском языке
Научные журналы на французском языке
Печатные издания, возникшие в 1973 году